Божидар:
 Божидар (1894—1914) — російський поет-футурист і теоретик віршування українського походження.

Також топонім у Польщі:

 Божидар — село в гміні Клюкі Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Божидар — село в гміні Двікози Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Божидар — село в гміні Занемишль Сьредського повіту Великопольського воєводства

Також 
 Божи-Дар